Perwarth ist der Name folgender Orte:

 Perwarth (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Gemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Perwarth (Gemeinde Randegg), Ortschaft der Gemeinde Randegg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich